Ghassoul bezeichnet:
 Ghassoul, ein Tonmineral
 Ghassoul (El Bayadh), eine Kommune in der algerischen Provinz El Bayadh